Кременица може бити:
 Кременица (Лазаревац), брдо изнад града Лазаревца око којег су вођене велике борбе у Колубарској бици током Првог светског рата
 Кременица (Бела Паланка), насељено мјесто у општини Бела Паланка, Република Србија
 Кременица (Битољ), насељено мјесто у општини Битољ, Северна Македонија
 Кременица (Иг), насељено мјесто у општини Иг, Република Словенија